Il doppio del torneo di tennis Düsseldorf Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Hájek e Tomáš Zíb che hanno battuto in finale Lukáš Rosol e Igor Zelenay 1-6, 6-2, [10-7].

Teste di serie 

 Ruben Ramirez-Hidalgo /  Santiago Ventura (quarti di finale)
 Leonardo Azzaro /  Frank Moser (semifinali)

 Lukáš Rosol /  Igor Zelenay (finale)
 Jan Hájek /  Tomáš Zíb (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Challenger 2008